Le tournoi de tennis de Prague est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1995, classée en catégorie Tier IV, se dispute du 8 au .

Julie Halard remporte le simple dames. En finale, elle bat Ludmila Richterová, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Linda Wild et Chanda Rubin.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Prague
 Saison 1995 de la WTA

Liens externes

Navigation 

WTA 1995
Prague
Sport en Tchéquie en 1995
Tennis en mai 1995